Терновое () — село в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 284 человека. Почтовый индекс — 27023. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 0,863 км². Код КОАТУУ — 3521785701.

Местный совет 
27023, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Терновое, ул. Ленина, 40

Ссылки 
 Терновое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Добровеличковского района